O Campeonato Catarinense de Basquete de 2003 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

2003 no basquetebol